Buslijn 30 (Amsterdam)
Buslijn 30 (Den Helder-Julianadorp)
Buslijn 30 (Hardenberg-Hoogeveen)
Buslijn 30 (Kerkrade-Herzogenrath) (grensoverschrijdende buslijn)
Buslijn 30 (Leiden-Katwijk)
Buslijn 30 (Naaldwijk-Zoetermeer)
Buslijn 30 (Rotterdam)
Buslijn 30 (Utrecht-De Uithof)
Buslijn 30 (Venray-Well)
Buslijn 30 (Nijmegen-Arnhem) (nachtbus)
Buslijn N30 (Haarlem-Amsterdam) (nachtbus)
Buslijn 30 (Arnhem-Nijmegen) (nachtbus)
Buslijn 30 (Zuidhorn-Munnekezijl) (belbuslijn)
Buslijn 30 (Haaglanden)